Veikkausliiga 2011-12  var den 80. udgave af det finske mesterskab i fodbold. Turneringen blev  afviklet  fra den 2 maj, 2011 og blev afsluttet den 29 oktober, 2012.

HJK Helsinki vandt deres 24. finske mesterskab.

Tabel

Statistik
Pr. 29. oktober, 2011.

Målscorer
Kilde: veikkausliiga.com

Assister
Kilde: veikkausliiga.com  

Fodbold i 2011
Fodbold i Finland